Carballeda puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

provincia de Lugo 
Carballeda (Sober), lugar de la parroquia de Lobios, concello de Sober.

provincia de Orense 
Carballeda de Avia, concello de la provincia de Orense.
Carballeda (Carballeda de Avia), lugar y parroquia de dicho concello.
Carballeda de Valdeorras, concello de la provincia de Orense.
Carballeda (Carballeda de Valdeorras), lugar y parroquia de dicho concello.
Carballeda (Carballino), lugar de la parroquia de A Piteira, concello de Carballino.
Carballeda (Coles), lugar de la parroquia de Ribela, concello de Coles.
Carballeda (Irijo), lugar de la parroquia de Espiñeira, concello de Irijo.
Carballeda (Piñor), lugar y parroquia del concello de Piñor.
Carballeda de Abaixo, lugar de la parroquia de Laias, concello de Cenlle.
Carballeda de Arriba, lugar de la parroquia de Laias, concello de Cenlle.

provincia de Pontevedra 
Carballeda (Covelo), lugar de la parroquia de Santiago de Covelo, concello de Covelo.
Carballeda (Lalín), lugar de la parroquia de A Veiga, concello de Lalín.
Carballeda (Silleda), lugar de la parroquia de Taboada, concello de Silleda.

provincia de Zamora 
 La Carballeda, comarca.
 Virgen de Carballeda, patrona de Rionegro del Puente y de la comarca de La Carballeda.
 Lagarejos de la Carballeda, localidad del municipio de Asturianos.
 Folgoso de la Carballeda, localidad del municipio de Manzanal de Arriba.
 Pedroso de la Carballeda, localidad del municipio de Manzanal de Arriba.
 Molezuelas de la Carballeda, localidad y municipio.
 Fresno de la Carballeda, localidad del municipio de Mombuey.